Plaats in Indonesië
 Srikaton (Pondok Kelapa), een plaats in het bestuurlijke gebied Bengkulu Tengah in de provincie Bengkulu
 Srikaton (Tanjung Bintang), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Selatan in de provincie Lampung
 Srikaton (Jaken), een plaats in het bestuurlijke gebied Pati in de provincie Midden-Java
 Srikaton (Ngantru), een plaats in het bestuurlijke gebied Tulungagung in de provincie Oost-Java
 Srikaton (Papar), een plaats in het bestuurlijke gebied Kediri in de provincie Oost-Java
 Srikaton (Air Salek), een plaats in het bestuurlijke gebied Banyuasin in de provincie Zuid-Sumatra
 Srikaton (Tugu Mulyo), een plaats in het bestuurlijke gebied Musi Rawas in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Sri Katon (doorverwijspagina)